sutjeska (zemljopis), reljefni oblik
 Sutjeska, rijeka u BiH
 Nacionalni park Sutjeska
 Sutjeska (plan), ratni plan JNA iz vremena SFRJ
 FK Sutjeska, nogometni klub iz Nikšića, Crna Gora
 Sutjeska (1973.), film

Možda ste mislili na :
 Kraljeva Sutjeska, naselje u BiH
 franjevački samostan Kraljeva Sutjeska